La saison 2019-2020 de l'AS Monaco est la soixante-et-unième saison du club en première division du championnat de France, la septième saison consécutive au sein de l'élite du football français.

La saison s'est achevée de manière prématurée le  à la suite de la pandémie de Covid-19 en France.

Le 30 avril, la LFP vote la fin officielle du championnat et détermine le classement final en prenant en compte un indice de performance (ratio) selon le nombre de points marqués sur tous les matchs joués.

Avant-saison

Amicaux

Transferts

Transferts estivaux

Transferts hivernaux

Compétitions

Championnat 

La saison 2019-2020 de Ligue 1 est la quatre-vingt-unième édition du championnat de France de football et la dix-septième sous l'appellation « Ligue 1 ». La saison débute le  et se terminera le .

Aller

Retour

Classement

Coupe de France 

La coupe de France 2019-2020 est la  édition de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de football amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de football, qui l'organise conjointement avec les ligues régionales.

Coupe de la Ligue 

La coupe de la Ligue 2019-2020 est la  de la coupe de la Ligue de football française, organisée par la LFP.

La finale se déroulera au Stade de France à Saint-Denis.

Coefficient UEFA

Effectif et encadrement

Effectif professionnel 
Le premier tableau est l'effectif professionnel de l'AS Monaco. Le second recense les prêts effectués par le club lors de la saison 2019-2020.
!colspan=8 style="background: #E20E0E" align=center|

!colspan=8 style="background: #E20E0E" align=center|

!colspan=8 style="background: #E20E0E" align=center |

En grisé, les sélections de joueurs internationaux chez les jeunes mais n'ayant jamais été appelés aux échelons supérieurs une fois l'âge limite dépassé.

Statistiques individuelles 
(Mise à jour le )

{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width="100%"
|+ style="font-size:115%;" |
! rowspan="2" width="50" |Numéro
! rowspan="2" width="30" |Nat.
! rowspan="2" width="150" |Nom
! colspan="5" |Championnat
! colspan="5" |Coupe de France
! colspan="5" |Coupe de la Ligue
! colspan="5" |Total
|- align="center"
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |M.j.
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
|- bgcolor="#e0ffff"
| 40 ||||Lecomte
| 28 || 0 || 0 || 1 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 32 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 9 ||||Ben Yedder
| 26 || 18 || 7 || 1 || 0
| 3 || 1 || 2 || 1 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 31 || 19 || 9 || 2 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 17 ||||Golovin
| 25 || 3 || 4 || 4 || 1
| 3 || 0 || 0 || 1 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 30 || 3 || 4 || 5 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 14 ||||Baldé
| 21 || 4 || 4 || 4 || 0
| 3 || 4 || 0 || 1 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 26 || 8 || 4 || 5 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 8 ||||Silva
| 22 || 0 || 2 || 7 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 25 || 0 || 0 || 8 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 2 ||||Ballo-Touré
| 21 || 0 || 0 || 4 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 25 || 0 || 0 || 5 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 25 ||||Glik
| 23 || 1 || 0 || 5 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 24 || 1 || 0 || 5 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 3 ||||Maripán
| 20 || 2 || 0 || 2 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 24 || 2 || 0 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 11 ||||Martins
| 21 || 4 || 1 || 3 || 1
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 23 || 4 || 1 || 3 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 6 ||||Bakayoko
| 20 || 1 || 2 || 4 || 1
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 23 || 1 || 2 || 4 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 12 ||||Aguilar
| 19 || 0 || 2 || 2 || 2
| 2 || 0 || 1 || 0 || 0
| 2 || 1 || 1 || 0 || 0
| 23 || 1 || 4 || 2 || 2
|- bgcolor="#e0ffff"
| 4 ||||Fàbregas
| 18 || 0 || 3 || 1 || 1
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 22 || 0 || 3 || 1 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 32 ||||Badiashile
| 16 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 20 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 20 ||||Slimani
| 18 || 9 || 7 || 4 || 1
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 19 || 9 || 7 || 4 || 1
|- bgcolor="#e0ffff
| 31* ||||Dias
| 14 || 0 || 0 || 3 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 16 || 0 || 0 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 39 ||||Henrichs
| 13 || 0 || 0 || 3 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 15 || 0 || 0 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 5 ||||Jemerson
| 13 || 0 || 0 || 2 || 1
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 0
| 15 || 0 || 0 || 3 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 22* ||||Augustin
| 10 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 1 || 0 || 0 || 0
| 13 || 1 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 10 ||||Jovetić
| 9 || 2 || 0 || 2 || 1
| 3 || 0 || 1 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 13 || 2 || 1 || 2 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 22 ||||Fofana
| 7 || 0 || 2 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 7 || 0 || 2 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 26* ||||Boschilia
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 7* ||||Onyekuru
| 4 || 0 || 1 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 4 || 0 || 1 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 24 ||||Tchouaméni
| 3 || 0 || 0 || 3 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 3 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 18 ||||Zagre
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 35* ||||Foster
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 37* ||||Panzo
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 21* ||||Traoré
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 28 ||||Jorge
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 7* ||||Lopes
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 34 ||||Sylla
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 1 ||||Subašić
| 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1 || 0 || 0 || 1 || 1
|- bgcolor="#e0ffff"
| 16 ||||Benaglio
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 30 ||||Sy
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 13 ||||Geubbels
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 19 ||||Pellegri
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 22* ||||Chadli
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
| 27* ||||Naldo
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#e0ffff"
|}

* Joueurs partis en cours de saison

</center>

Effectif de l'équipe réserve 
!colspan=8 style="background: #E20E0E" align=center|

!colspan=8 style="background: #E20E0E" align=center|

!colspan=8 style="background: #E20E0E" align=center|

En gris, les sélections de joueurs internationaux chez les jeunes n'ayant jamais été appelés aux échelons supérieurs une fois l'âge limite dépassé.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 

 

Monaco
Monaco
Saison de l'AS Monaco
Sport à Monaco en 2019
Sport à Monaco en 2020